Harris Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Harris Hill (kulle i Antarktis),

USA 

 Harris Hill, New York, ort, Erie County, 
 Harris Hill (hoppbacke), backhoppningsbacke i Brattleboro, Vermont

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar